Идеални тим новајлија НБА () представља годишњи избор најбољих петорки састављених од новајлија различитих клубова учесника НБА лиге.

1962—1988.

1988—данас 

Легенда:

Број изабраних играча по клубовима

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

Награде у НБА